HMS Bulwark è il nome di sette navi da guerra della Royal Navy nel corso della sua storia. In inglese, bulwark è un sinonomo di defence (difesa).
Tra le più importanti, le due portaerei ultime nella cronologia.

 La prima Bulwark doveva essere un vascello da 74 cannoni, venne ordinata nel 1778 ma cancellata nel 1783.
 La seconda Bulwark fu un vascello da 74 cannoni varato nel 1807 e demolito nel 1826; partecipò al blocco di Rochefort ed alla Guerra del 1812 con gli Stati Uniti.
 La terza Bulwark doveva essere una pirofregata ad elica impostata nel 1859 ma demolita sullo scalo nel 1873.
 La quarta Bulwark, precedentemente il vascello di prima classe Howe, mai entrato in servizio attivo, ricevette questo nome quando venne trasformato in nave addestramento. Successivamente cambiò nome in Impregnable nel 1886 e di nuovo in Bulwark nel 1919. Venne demolita nel 1921.
 La quinta Bulwark fu una nave da battaglia Classe Formidable varata nel 1899 ed esplosa per un incidente nel 1914.
 La sesta Bulwark fu una portaerei convenzionale varata nel 1946 e radiata nel 1981.
 La settima Bulwark è una portaelicotteri d'assalto anfibio della classe Albion con bacino di sbarco allagabile varata nel 2001 ed attualmente in servizio.

Bulwark